Barrio de la Catedral puede hacer referencia a:

 El barrio de la Catedral de la ciudad de Córdoba, España.
 El barrio de la Catedral de la ciudad de Murcia, España.
 El barrio de la Catedral de la ciudad de Belfast, Irlanda del Norte.